Lhotice est un toponyme qui peut désigner :

Lhotice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 České Lhotice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie